Серо дел Моно има више значења:

 Серо дел Моно (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо дел Моно (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику